Еле́на Пру́дникова:
 Прудникова, Елена Анатольевна (род. 1958) — российский писатель и журналист, автор исторических публикаций; по образованию — учёный-физик.
 Прудникова, Елена Иосифовна (род. 1949) — советская и российская актриса театра и кино, продюсер.